Каркавинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Косихинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Каркавино.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 785 человек, в том числе 385 мужчин и 400 женщин.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 3 населённых пункта:

Примечания 

Муниципальные образования Косихинского района
Сельские поселения Алтайского края